Příjmení Endler, přechýleně Endlerová, nosí více osobností:

 Franz Endler, vícero nositelů
 Herbert Endler (* 1951), manažer, komunální politik a regionální badatel německé národnosti
 Miloš Endler (1903–1993), český malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a restaurátor

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení